La Beta Ethniki 1994-1995 è la 36ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1995-1996
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1995-1996

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1994
Calcio nel 1995